Panique au village peut désigner  :
 Panique au village, une série de 20 épisodes, produite par La Parti production, coécrite par Vincent Patar, Stéphane Aubier, Vincent Tavier et Guillaume Malandrin réalisée en stop-motion, à partir de  personnages représentés sous forme de figurines, pour Canal+ par Vincent Patar et Stéphane Aubier en 2002. 
 Panique au village, un long-métrage réalisé, animé et écrit avec la même technique par les mêmes auteurs en 2009, et produit par la même société belge La Parti Production, en coproduction avec Made in Productions et Mélusine Productions.
 Panique au village, un album jeunesse écrit par Stéphane Malandrin, illustré par Stéphane Aubier et Vincent Patar, publié chez Helium en 2009 .